Альгайда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 89,70 км². Население — 5.116 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento de Algaida
 Fotos de Algaida
 Página web de la Parroquia de Algaida 

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка